Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 407 dans le monde.

 Route fédérale 407 en Allemagne
 RS-407 au Brésil
 Route 407 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 407 en Slovénie
  dans certains pays